Каленић се може односити:
Каленић, насељено место у Града Плетернице
Каленић, насељено место у општини Уб
Каленићки Прњавор, насељено место у општини Рековац
Каленић, манастир Епархије шумадијске СПЦ

Може се односити и на:
Пијаца Каленић (Београд)